Schipowka () ist ein russischer Orts- und Flussname:
 Schipowka (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Bahnhof Powayen, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Schipowka (Samara), Siedlung in der Oblast Samara

 Schipowka (Fluss), Fluss in der Region Transbaikalien